Die singende Stadt – film del 1930 diretto da Carmine Gallone
Die singende Stadt – film del 2011 diretto da Vadim Jendreyko